Gborplay kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Gborplay (klan, lat 7,23, long -8,48), Nimba County, 
 Gborplay (klan, lat 7,09, long -8,33), Nimba County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar